Vostok (rusky восток, česky „východ“) může mít následující významy:

 v kosmonautice:
 Program Vostok – sovětský program kosmických letů s lidskou posádkou.
 Vostok (kosmická loď) – kosmické lodě, používané v programu Vostok
 Vostok (nosná raketa)
 Vostok (polární stanice) – antarktická polární stanice 
 Vostok (jezero) – pod antarktickou stanicí stejného jména 
 Vostok (ostrov) – ostrov v Tichém oceánu.
 Vostok Europe – značka výrobce náramkových hodinek
 Vostok (komiks) – alias komiksové postavy Sputnika
 Batalion Vostok – vojenská jednotka ministerstva obrany Ruské federace
 Vostok 2018 () – ruské vojenské cvičení konané v září 2018